Gadsby steht für:

 Gadsby, ein Buch des amerikanischen Schriftstellers Ernest Vincent Wright

Gadsby ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Gadsby (1927–2016), kanadischer Eishockeyspieler
 Hannah Gadsby (* 1978), australische Entertainerin und Autorin
 Jon Gadsby (1953–2015), neuseeländischer Komiker, Schauspieler und Drehbuchautor
 Matt Gadsby (1979–2006), englischer Fußballspieler

Ortschaft in Kanada:
 Gadsby (Alberta), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta

Siehe auch: Gatsby